

Sigle 
 Diphteria-Pertussis-Tetanus – vaccino anti-difterite, pertosse e tetano
 Druk Phuensum Tshogpa – partito politico bhutanese
 Dipropiltriptamina – allucinogeno psichedelico di sintesi

Aeronautica 
 DPT – abbreviazione di Depth – profondità o spessore

Mineralogia 
 Dpt – abbreviazione di dioptasio

Note